(1882-1938), un paléontologue italien ;
 Giuseppe Stefanini (1923-2013), un ancien joueur italien de basket-ball.